

Muzyka 
 Waiting for the Moon – film z 1987 roku
 Waiting for the Moon – album zespołu Tindersticks
 „Waiting for the Moon” – piosenka Basshuntera z albumu The Old Shit